Superpack Vol. 1&2 — второй официальный сборник хитов американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в 1972-м году. Альбом включает в себя наиболее успешные синглы Шер в 60-х: «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» и её дебютный сингл 1965-го года «All I Really Want to Do». Остальная часть альбома представляет собой незамеченные и недооцененные синглы Шер 60-х, такие как «Needles and Pins», «Alfie», «Hey Joe» и многие другие. Все песни на альбоме представлены в оригинальных альбомных версиях.

Список композиций Superpack Vol. 1 
Сторона A
 «All I Really Want to Do» (Bob Dylan) — 2:56
 «The Bells of Rhymney» (Idris Davies, Pete Seeger) — 3:08
 «Girl Don’t Come» (Chris Andrews) — 1:50
 «Come and Stay With Me» (Jackie DeShannon) — 2:39
 «Blowin' in the Wind» (Bob Dylan) — 3:30
 «Needles and Pins» (Sonny Bono, Jack Nitzsche) — 2:35

Сторона B
 «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» (Sonny Bono) 2:50
 «Elusive Butterfly» (Bob Lind) 2:33
 «Time» (Michael Merchant) 3:21
 «Where Do You Go?» (Sonny Bono) 3:21
 «Until It's Time for You to Go» (Buffy Sainte-Marie) — 2:46
 «Will You Love Me Tomorrow» (Gerry Goffin, Carole King) — 3:00

Сторона C
 «Alfie» (Burt Bacharach, Hal David) — 2:50
 «Homeward Bound» (Paul Simon) — 2:27
 «Catch the Wind» (Donovan) — 2:18
 «Reason to Believe» (Tim Hardin) — 2:26
 «House Is Not A Home» (Burt Bacharach, Hal David) — 2:14
 «You Don't Have To Say You Love Me» (Donaggio, Vito Pallavicini) — 2:48

Сторона D
 «You Better Sit Down Kids» (Sonny Bono) — 3:47
 «Sunny» (Bobby Hebb) 3:06
 «There But For Fortune» (Phil Ochs) — 3:28
 «Do You Believe In Magic» (John Sebastian) — 2:36
 «Mama (When My Dollies Have Babies)» (Sonny Bono) — 3:28
 «Click Song» (Miriam Makeba) — 2:53

Список композиций Superpack Vol. 2 
Сторона A
 «Our Day Will Come» (Bob Hilliard, Mort Garson) — 2:16
 «The Times They Are a-Changin'» (Bob Dylan) — 3:10
 «Come to Your Window» (Bob Lind) — 3:06
 «I Wasn’t Ready» (Creaux, Hill) — 2:59
 «Hey Joe» (Billy Roberts) — 3:28
 «Milord» (Lewis, Marguerite Monnot, George Moustaki)- 2:42

Сторона B
 «Don’t Think Twice» (Bob Dylan) — 2:26
 «She Thinks I Still Care» (Dickey Lee Lipscomb) — 2:14
 «The Cruel War» (Idris Davies, Pete Seeger) — 3:16
 «A Young Girl (Une Enfante)» (Oscar Brown, Jr., Charles Aznavour, Robert Chauvigny) — 3:24
 "Song Called Children " (West) — 3:35
 «The Girl from Ipanema» (Vinicius de Moraes, Norman Gimbel, Antonio Carlos Jobim) — 2:18

Сторона C
 «Ol' Man River» (Oscar Hammerstein, Jerome Kern) — 2:55
 «Impossible Dream» (Joe Darion, Mitch Leigh) — 2:26
 «Cry Myself to Sleep» (Gordon) — 2:20
 «Carnival» (Luiz Bonfá, Antônio Maria) — 3:26
 «The Twelfth of Never» (Jerry Livingston, Paul Francis Webster) — 2:16
 «Like a Rolling Stone» (Bob Dylan) — 3:59

Сторона D
 «It's Not Unusual» (Gordon Mills, Leslie Reed) — 2:15
 «I Want You» (Bob Dylan) — 2:50
 «I Will Wait For You» (Norman Gimbel, Jacques Demy, Michel Legrand) — 3:17
 «Take Me For A Little While» (Trade Martin) — 2:40
 «Sing for Your Supper» (Lorenz Hart, Richard Rodgers) — 2:36
 «Go Now» (Larry Banks, Milton Bennett) — 3:56

Персонал 
 Шер — вокал
 Сонни Боно — музыкальный продюсер

Чарты, Vol. 1

Чарты, Vol 2

Примечания